Бре́длі () — англійське ім'я, прізвище, а також топонім.

Персоналії 
 Бредлі (прізвище)
 Бредлі (ім'я)

Топоніми 
 Бредлі (округ, Арканзас) — () — округ (графство) у штаті Арканзас, США.
 Бредлі (округ, Теннессі) — () — округ (графство) у штаті Теннессі, США.
 Бредлі — місто, штат Арканзас
 Бредлі — місто, штат Мен
 Бредлі — місто, штат Оклахома
 Бредлі — місто, штат Південна Дакота
 Бредлі — місто, штат Вісконсин
 Бредлі — селище, штат Іллінойс
 Бредлі — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Бредлі — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Бредлі — переписна місцевість, штат Західна Вірджинія

Інше 
 M2 «Бредлі» — основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США.
 2383 Бредлі (2383 Bradley) — астероїд головного поясу, відкритий 5 квітня 1981 року.
 2634 Джеймс Бредлі (2634 James Bradley) — астероїд головного поясу, відкритий 21 лютого 1982 року.
 Гора Бредлі () — гора на видимому боці Місяця.